Дискретная дифференциальная геометрия — раздел математики, в котором исследуются дискретные аналоги объектов дифференциальной геометрии: вместо гладких кривых и поверхностей рассматриваются многоугольники, полигональные сетки и симплициальные комплексы. 

Находит применения в компьютерной графике и топологической комбинаторике.

Ссылки 
 Discrete differential geometry Forum
 
 
 Alexander I. Bobenko, Yuri B. Suris (2008), «Discrete Differential Geometry», American Mathematical Society, ISBN 978-0-8218-4700-8

Комбинаторная геометрия
Дифференциальная геометрия и топология